Fokalpunkt steht für
 eine natürliche oder herausragende Lösung in der Spieltheorie, siehe Fokaler Punkt
 Fokus, den Brennpunkt einer optischen Linse, eines Hohlspiegels oder eines Antennenreflektors